Кэсон — северокорейский топоним:
 Кэсон — город в КНДР.
 Кэсон — особый промышленный район КНДР, созданный для привлечения иностранных инвестиций.
 Кэсон — станция Пхеньянского метрополитена на линии Чхоллима.
 Кэсон — технопарк в промышленном регионе Кэсон.

См. также 
 Кесон (значения)